Гран-прі Японії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Emirates Japanese Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 9 жовтня 2016 року на трасі Судзука в Судзуці, Префектура Міє, Японія.

Mercedes відірвався від найближчого переслідувача, Red Bull, на 208 очок, здобувши Кубок конструкторів достроково.

Класифікація

Примітки
  — Кімі Ряйкконен і Паскаль Верляйн отримали по 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  – Себастьян Феттель отримали по 3 позицій штрафу за зіткнення, якого можна було уникнути, на початку Гран-прі Малайзії.
  — Дженсон Баттон отримав 35 позицій штрафу за використання додаткових елементів силової установки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Японії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Жовтень 2016
2016 у японському спорті